Spreetal (nach dem Flusstal der Spree) bezeichnet:

 Gemeinde Spreetal, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Spreetal (Siedlung), Ortsteil der Gemeinde Spreetal, Landkreis Bautzen, Sachsen
 von 1936 bis 1947 Ortsname von Zerre, Ortsteil der Gemeinde Spreetal, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Spreetal (Grünheide (Mark)), Gemeindeteil des Ortsteils Hangelsberg der Gemeinde Grünheide (Mark), Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

Siehe auch:
 Spreetalbahn in Bautzen